Saladino – condottiero musulmano
Saladino - nome proprio di persona italiano maschile
 Gaspare Saladino – politico italiano
 Giuliana Saladino – giornalista e politica italiana
 Irving Saladino – atleta panamense

Pagine correlate 
 Saladin
 Il feroce Saladino